Mikel Urdangarin (1971 - ), cantautor basc;
 Iñaki Urdangarin (1968 - ), exjugador d'handbol basc, marit de la Infanta Cristina de Borbó, condemnat per delictes de corrupció;
 Juan Valentín Urdangarin i de Borbó (1999 - ), fill d'Iñaki Urdangarin i de la Infanta Cristina de Borbó
 Pablo Nicolás Sebastián Urdangarin i de Borbó (2000 - ), fill d'Iñaki Urdangarin i de la Infanta Cristina de Borbó
 Miguel Urdangarin i de Borbó (2002 - ), fill d'Iñaki Urdangarin i de la Infanta Cristina de Borbó
 Irene Urdangarin y Borbón (2005 - ), filla d'Iñaki Urdangarin i de la Infanta Cristina de Borbó
 Juan María Urdangarin Berriochoa (1932 - 2012), enginyer industrial basc, pare d'Iñaki Urdangarin;
 José Urdangarin, ciclista basc professional entre els anys 1928 i 1936.